Phrynichidae är en familj av spindeldjur. Phrynichidae ingår i överfamiljen Phrynoidea, ordningen amblypyger, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phrynichidae 34 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger
Phrynichidae